Il singolare femminile del Lipton WTA Championships 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Chris Evert-Lloyd era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 2–6, 7–5 Carling Bassett.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Lipton WTA Championships 1983